Коломно — деревня в северной части Порховского района Псковской области. Входит в состав сельского поселения «Дубровенская волость».

Расположена на берегу реки Коломенка (приток Ситни), в 33 км к северу от города Порхов и в 10 км к юго-востоку от волостного центра, села Павы.

Население 
Численность населения деревни по состоянию на 2000 год составляла 69 жителей.

История 
До 3 июня 2010 года деревня входила в состав ныне упразднённой Берёзовской волости, затем - в состав Павской волости.

В апреле 2015 года Павская волость была упразднена и включена в состав Дубровенской волости.

Примечания 

Населённые пункты Порховского района